Doktor Faustus steht für:

 Doktor Faustus, Roman von Thomas Mann (1947)
 Doktor Faustus (1967), Verfilmung nach dem Renaissance-Drama von Richard Burton
 Doktor Faustus (1982), Verfilmung nach Thomas Mann von Franz Seitz junior
 Dr. Faustus, Pseudonym eines Berliner Rappers, siehe Blokkmonsta #Dr. Faustus

Siehe auch:
 Die tragische Historie vom Doktor Faustus (Christopher Marlowe 1589)
 Doctor Jörg Faustus (Johann Georg Faust)
 Doctor Faust (Brettspiel)
 Fauststoff (künstlerische Bearbeitungen)
 Faust (Begriffsklärung)